Soare ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolae Soare (* 1991), rumänischer Langstreckenläufer
 Robert Soare (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker